Asymptote est un terme utilisé en mathématiques.
Asymptote est un langage de programmation pour le dessin vectoriel, inspiré de MetaPost mais avec une syntaxe proche de C++.
Asymptote est une agence d'architecture basée à New York.